Акатлан има више значења:
 Акатлан (Фронтера), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Акатлан (Коронео), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Акатлан (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Акатлан (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Акатлан (Акатлан, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Акатлан (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Акатлан (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Акатлан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Акатлан (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Акатлан (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Акатлан, Плутарко Елијас Каљес (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Општина Акатлан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Акатлан (Акатлан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику